Rolf Krake (Deense koning), legendarische koning uit de 6e eeuw
 Rolf Krake (schip, 1863), Deens pantserschip, gebouwd in 1862-1863 in Schotland